Vaucluse megyében 151 település található.

(CAA) Avignon agglomerációs körzet (2001)
(CAC) Carpentras agglomerációs körzet (2003)
(CAP) Aix-en-Provence agglomerációs körzet (2001)